Schloss Neustadt an der Waldnaab steht für:

* Altes Schloss (Neustadt an der Waldnaab)
 Neues Schloss (Neustadt an der Waldnaab)